Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2017 проводился с 4 по 5 июня 2017 года в городе Окленд на арене «Paradice Avondale».

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Бретта Саргона (Бретт Саргон как скип стал чемпионом среди смешанных команд во 2-й раз), победившая в финале команду скипа Iain Craig. Бронзовые медали завоевала команда скипа Garion Long.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы по 3 команды в каждой и играют между собой по круговой системе в один круг (команда играет 3 матча — только с командами из другой группы). За победу команде начисляет 2 очка, за ничью (ничьи — в отличие от обычных правил кёрлинга — допустимы) 1 очко, за проигрыш — 0 очков. Кроме этого команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их сумме команды ранжируются при равенстве итогового количества очков. Затем на втором этапе, плей-офф, две лучшие команды в каждой группе играют полуфиналы между собой (то есть «1-е место в группе А» с «2-м местом в группе А» и аналогично для группы Б). Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место. Команды, занявшие в группах 3-е место, встречаются между собой в матче за 5-е место.

Все матчи проводятся в 6 эндов и без экстра-энда, кроме финала — который проводится в 8 эндов и (если потребуется) с экстра-эндом.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф

Плей-офф 

Матч за 5-е место. 5 июня, 9:30

Полуфиналы. 5 июня, 7:00

Матч за 3-е место. 5 июня, 9:30

Финал. 5 июня, 9:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в Новой Зеландии в 2017 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Июнь 2017 года